Friday, the Thirteenth – film del 1922 diretto da Craig Hutchinson
Friday, the Thirteenth – film del 1922 diretto da James D. Davis